Himmelskibet har flere betydninger:

 Himmelskibet – en dansk science fiction-film fra 1918
 Himmelskibet (Tivoli) – en forlystelse i Tivoli
 Himmelskibet (magasin) – et dansk trykt magasin for fantastisk litteratur